Габриэл Барбоза Алмейда (; ), также известный по прозвищу Габиго́л — бразильский футболист, нападающий клуба «Фламенго».

Биография

Клубная карьера 
Габриэл — воспитанник системы «Сантоса». Он пришёл в клуб в восьмилетнем возрасте и с 2004 по 2013 год выступал за различные детские и юношеские команды «Сантоса».

25 сентября 2012 года он подписал свой первый профессиональный контракт с командой, сумма отступных в его контракте равнялась 50 миллионов евро. 17 января 2013 года Габриэл дебютировал за «Сантос» в товарищеском матче против «Гремио Баруэри». 26 мая состоялся его дебют в чемпионате Бразилии в матче против «Фламенго».

26 августа 2016 года миланский «Интер» объявил о трансфере Габриэла. Сумма трансфера — 30 млн евро. В итальянской команде бразилец дебютировал 25 сентября в домашнем матче 6-го тура Серии А против «Болоньи», выйдя на поле на 74-й минуте вместо Антонио Кандревы. В сезоне 2016/17 сыграл 9 матчей и забил 1 гол в чемпионате. В первой половине сезона 2017/18 был в аренде в португальской «Бенфике». Сыграл всего 1 матч в чемпионате. В январе 2018 года отправился в аренду в «Сантос» до конца 2018 года.

11 января 2019 года перешёл во «Фламенго» на правах аренды до 31 декабря 2019 года. Вместе с командой 23 ноября 2019 года стал обладателем Кубка Либертадорес. Также помог своей команде выиграть чемпионат штата и чемпионат Бразилии, выиграв при этом несколько индивидуальных наград.

Карьера в сборной 
Габриэл выступает за Бразилию на юношеском уровне (до 20 лет).

29 мая 2016 года дебютировал за взрослую сборную Бразилии в товарищеском матче против сборной Панамы. Вышел на поле на 64-й минуте матча. На 73-й минуте забил гол. Поехал со сборной Бразилии на Кубок Америки 2016 года, сыграл в матче против Гаити, в котором забил гол.

Клубная статистика

Выступления за сборную 

Итого: 17 игр / 5 голов; 11 побед, 4 ничьи, 2 поражения.

Достижения 
 Командные
  Чемпион штата Сан-Паулу (2): 2015, 2016
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (3): 2019, 2020, 2021
  Чемпион Бразилии (2): 2019, 2020
  Финалист Кубка Бразилии (1): 2015
  Обладатель Суперкубка Бразилии (2): 2020, 2021
 Обладатель Кубка Либертадорес (2): 2019, 2022
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2021
 Обладатель Рекопы Южной Америки (1): 2020
  Олимпийский чемпион (1): 2016
 Финалист Кубка Америки (1): 2021

 Личные
  Золотой мяч (Бразилия) (1): 2019
  Лучший бомбардир Лиги Кариоки (1): 2020 (8 голов)
  Лучший бомбардир чемпионата Бразилии (2): 2018 (18 голов), 2019 (25 голов)
  Премия Артура Фриденрайха (1): 2019
  Серебряный мяч участника символической сборной чемпионата Бразилии (2): 2018, 2019
  Участник символической сборной чемпионата Бразилии (по версии Globo и КБФ) (3): 2018, 2019, 2020
  Лучший игрок чемпионата Бразилии (Placar) (1): 2019
 Лучший бомбардир Кубка Либертадорес (2): 2019 (9 голов), 2021 (11 голов)
 Лучший игрок финала Кубка Либертадорес (1): 2019
 Футболист года в Южной Америке (1): 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Сантоса»
 Профиль на ogol.com 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки сборной Бразилии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Фламенго»
Футболисты года в Южной Америке